Qaqqarsuup Tasia bezeichnet:
 Qaqqarsuup Tasia (See, Aasiaat), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qaqqarsuup Tasia (See, Qaqortoq), See im Distrikt Qaqortoq, Grönland